Силлиман () — английская фамилия.

 Силлиман, Бенджамин (Старший) (1779—1864) — американский биохимик и педагог; популяризатор науки. 
 Силлиман, Бенджамин Младший (1816–1885) — американский химик; профессор Итонского университета.
 Силлиман, Линн (род. 1959) — американская гребчиха; член сборной США по академической гребле в 1970-х гг.